Goclenius ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Goclenius (1485–1535), deutscher Humanist 

Goclenius bezeichnet:
 Goclenius (Mondkrater), Mondkrater am Mare Fecunditatis